Een verkeersweg:
 N45 (België)
 N45 (Frankrijk)
 N45a (Frankrijk)